Kreis Oldenburg bezeichnet die folgenden Gebietskörperschaften:

 Landkreis Oldenburg, Landkreis in Niedersachsen
 Kreis Oldenburg in Holstein, Landkreis in Schleswig-Holstein (1867–1970)